La denominación Condado de Haywood puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Haywood, condado de Tennessee.
 Condado de Haywood, condado de Carolina del Norte.